Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Korkin – radziecki działacz partyjny
 Piotr Korkin – radziecki funkcjonariusz organów bezpieczeństwa